C.E.Calderón se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Cléofe E. Calderón
 Cléofe Elsa Calderón